Ла-Ойя () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 8,67 км². Население — 35 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки